

496001–496100 

|-bgcolor=#FFD5EA
| 496001 ||  || 8 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 496002 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 496003 ||  || 20 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 496004 ||  || 8 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#FFD5EA
| 496005 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 496006 ||  || 6 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 496007 ||  || 27 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 496008 ||  || 15 dez 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 496009 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 496010 ||  || 20 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 496011 ||  || 1 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 496012 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=013 bgcolor=#FFD5EA
| 496013 ||  || 5 mar 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 496014 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 496015 ||  || 6 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 496016 ||  || 7 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 496017 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=018 bgcolor=#FFD5EA
| 496018 ||  || 1 jul 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 496019 ||  || 31 jul 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 496020 ||  || 10 ago 2008 || Hibiscus || S. F. Hönig, N. Teamo || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 496021 ||  || 24 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 496022 ||  || 8 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 496023 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 496024 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 496025 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 496026 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 496027 ||  || 9 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 496028 ||  || 24 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 496029 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 496030 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=031 bgcolor=#88F2FF
| 496031 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 496032 ||  || 22 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 496033 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 496034 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 496035 ||  || 9 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 496036 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 496037 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 496038 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 496039 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 496040 ||  || 31 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 496041 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 496042 ||  || 6 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 496043 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 496044 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 496045 ||  || 1 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 496046 ||  || 20 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 496047 ||  || 21 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 496048 ||  || 4 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 496049 ||  || 29 dez 2008 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 496050 ||  || 3 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 496051 ||  || 1 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 496052 ||  || 15 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 496053 ||  || 15 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 496054 ||  || 24 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 496055 ||  || 20 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 496056 ||  || 21 dez 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 496057 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 496058 ||  || 28 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 496059 ||  || 19 fev 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 496060 ||  || 19 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 496061 ||  || 4 abr 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 496062 ||  || 13 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 496063 ||  || 29 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 496064 ||  || 29 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 496065 ||  || 27 jul 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 496066 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 496067 ||  || 22 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 496068 ||  || 31 jul 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 496069 ||  || 13 set 2009 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 496070 ||  || 28 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 496071 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 496072 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=073 bgcolor=#88F2FF
| 496073 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 496074 ||  || 14 set 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#88F2FF
| 496075 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 496076 ||  || 17 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 496077 ||  || 17 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 496078 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 496079 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 496080 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 496081 ||  || 25 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 496082 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 496083 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 496084 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 496085 ||  || 19 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 496086 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 496087 ||  || 28 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 496088 ||  || 27 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 496089 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 496090 ||  || 24 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 496091 ||  || 21 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 496092 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 496093 ||  || 19 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 496094 ||  || 19 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 496095 ||  || 12 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 496096 ||  || 14 set 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 496097 ||  || 9 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 496098 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 496099 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 496100 ||  || 13 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

496101–496200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 496101 ||  || 27 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 496102 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 496103 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 496104 ||  || 12 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 496105 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 496106 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 496107 ||  || 15 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 496108 ||  || 26 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 496109 ||  || 25 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 496110 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 496111 ||  || 18 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 496112 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 496113 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#FFDAB5
| 496114 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 496115 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 496116 ||  || 24 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 496117 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 496118 ||  || 19 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 496119 ||  || 12 jan 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 496120 ||  || 29 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 496121 ||  || 14 fev 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 496122 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 496123 ||  || 10 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=124 bgcolor=#FFDAB5
| 496124 ||  || 8 mar 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 496125 ||  || 21 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 496126 ||  || 8 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#FFDAB5
| 496127 ||  || 19 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 496128 ||  || 2 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 496129 ||  || 29 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 496130 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 496131 ||  || 9 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 496132 ||  || 17 jul 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 496133 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 496134 ||  || 13 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 496135 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 496136 ||  || 6 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 496137 ||  || 6 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 496138 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 496139 ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 496140 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 496141 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 496142 ||  || 7 ago 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 496143 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 496144 ||  || 9 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 496145 ||  || 11 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 496146 ||  || 14 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 496147 ||  || 2 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 496148 ||  || 9 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 496149 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 496150 ||  || 18 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 496151 ||  || 17 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 496152 ||  || 30 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 496153 ||  || 28 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 496154 ||  || 12 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 496155 ||  || 1 dez 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 496156 ||  || 3 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 496157 ||  || 23 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 496158 ||  || 13 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 496159 ||  || 25 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 496160 ||  || 16 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 496161 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 496162 ||  || 9 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 496163 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#FFDAB5
| 496164 ||  || 18 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 496165 ||  || 17 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=166 bgcolor=#88F2FF
| 496166 ||  || 29 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 496167 ||  || 2 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#88F2FF
| 496168 ||  || 13 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 496169 ||  || 5 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 496170 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 496171 ||  || 5 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 496172 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 496173 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=174 bgcolor=#FFD5EA
| 496174 ||  || 1 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 496175 ||  || 28 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 496176 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=177 bgcolor=#FFDAB5
| 496177 ||  || 13 dez 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 496178 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 496179 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 496180 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 496181 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 496182 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 496183 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 496184 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 496185 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 496186 ||  || 26 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 496187 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 496188 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 496189 ||  || 7 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 496190 ||  || 11 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 496191 ||  || 3 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 496192 ||  || 26 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 496193 ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 496194 ||  || 30 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 496195 ||  || 12 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 496196 ||  || 28 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 496197 ||  || 28 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 496198 ||  || 30 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 496199 ||  || 31 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 496200 ||  || 27 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

496201–496300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 496201 ||  || 1 mai 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 496202 ||  || 30 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 496203 ||  || 21 mai 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 496204 ||  || 2 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 496205 ||  || 4 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 496206 ||  || 8 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 496207 ||  || 8 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 496208 ||  || 14 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 496209 ||  || 4 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 496210 ||  || 15 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 496211 ||  || 19 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 496212 ||  || 31 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 496213 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#FFDAB5
| 496214 ||  || 23 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 496215 ||  || 23 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 496216 ||  || 22 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 496217 ||  || 21 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 496218 ||  || 15 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 496219 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 496220 ||  || 18 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 496221 ||  || 9 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 496222 ||  || 25 nov 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 496223 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 496224 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 496225 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 496226 ||  || 25 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 496227 ||  || 19 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 496228 ||  || 3 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 496229 ||  || 26 jan 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=230 bgcolor=#FFD5EA
| 496230 ||  || 1 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 496231 ||  || 3 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 496232 ||  || 13 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 496233 ||  || 4 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 496234 ||  || 18 fev 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 496235 ||  || 23 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 496236 ||  || 14 mar 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 496237 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 496238 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 496239 ||  || 6 dez 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 496240 ||  || 17 mar 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 496241 ||  || 23 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 496242 ||  || 15 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 496243 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 496244 ||  || 19 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 496245 ||  || 15 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 496246 ||  || 30 jan 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 496247 ||  || 15 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 496248 ||  || 24 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 496249 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 496250 ||  || 27 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 496251 ||  || 9 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 496252 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 496253 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 496254 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 496255 ||  || 17 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 496256 ||  || 1 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 496257 ||  || 19 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 496258 ||  || 30 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 496259 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 496260 ||  || 6 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 496261 ||  || 13 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 496262 ||  || 3 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 496263 ||  || 14 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 496264 ||  || 24 ago 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 496265 ||  || 31 mai 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 496266 ||  || 3 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 496267 ||  || 26 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 496268 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 496269 ||  || 15 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 496270 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 496271 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 496272 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 496273 ||  || 16 set 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 496274 ||  || 15 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 496275 ||  || 8 out 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 496276 ||  || 14 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 496277 ||  || 25 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 496278 ||  || 11 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 496279 ||  || 28 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 496280 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 496281 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 496282 ||  || 18 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 496283 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 496284 ||  || 20 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 496285 ||  || 14 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 496286 ||  || 27 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 496287 ||  || 18 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 496288 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 496289 ||  || 7 nov 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Juno || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 496290 ||  || 2 jun 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 496291 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 496292 ||  || 24 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=293 bgcolor=#88F2FF
| 496293 ||  || 8 dez 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 496294 ||  || 26 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 496295 ||  || 23 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 496296 ||  || 10 jan 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 496297 ||  || 25 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 496298 ||  || 14 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 496299 ||  || 19 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=300 bgcolor=#88F2FF
| 496300 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|}

496301–496400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 496301 ||  || 7 fev 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#88F2FF
| 496302 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 496303 ||  || 4 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 496304 ||  || 4 jul 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 496305 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 496306 ||  || 9 jan 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 496307 ||  || 16 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 496308 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 496309 ||  || 24 nov 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 496310 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 496311 ||  || 10 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 496312 ||  || 11 mar 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 496313 ||  || 8 abr 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 496314 ||  || 16 mar 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=315 bgcolor=#DFDFFF
| 496315 ||  || 8 fev 2013 || Mauna Kea || OSSOS || — || 
|-id=316 bgcolor=#FFDAB5
| 496316 ||  || 25 nov 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 496317 ||  || 29 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 496318 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 496319 ||  || 5 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 496320 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 496321 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 496322 ||  || 29 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 496323 ||  || 1 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=324 bgcolor=#FFDAB5
| 496324 ||  || 16 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 496325 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=326 bgcolor=#FFD5EA
| 496326 ||  || 1 jun 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=327 bgcolor=#FFD5EA
| 496327 ||  || 22 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 496328 ||  || 1 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 496329 ||  || 11 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 496330 ||  || 19 jan 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 496331 ||  || 15 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 496332 ||  || 27 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 496333 ||  || 16 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=334 bgcolor=#FFDAB5
| 496334 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 496335 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 496336 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 496337 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 496338 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 496339 ||  || 12 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 496340 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 496341 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 496342 ||  || 20 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 496343 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 496344 ||  || 15 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 496345 ||  || 25 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 496346 ||  || 16 mar 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 496347 ||  || 23 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 496348 ||  || 24 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 496349 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 496350 ||  || 5 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 496351 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 496352 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 496353 ||  || 3 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 496354 ||  || 20 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 496355 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 496356 ||  || 28 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 496357 ||  || 15 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 496358 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 496359 ||  || 27 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 496360 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 496361 ||  || 14 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 496362 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 496363 ||  || 27 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 496364 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 496365 ||  || 2 set 2013 || Catalina || CSS || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 496366 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 496367 ||  || 27 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 496368 ||  || 28 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 496369 ||  || 2 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 496370 ||  || 2 set 2013 || Catalina || CSS || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 496371 ||  || 17 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 496372 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 496373 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 496374 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 496375 ||  || 27 set 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 496376 ||  || 23 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 496377 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 496378 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 496379 ||  || 16 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 496380 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 496381 ||  || 15 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 496382 ||  || 19 jul 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 496383 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 496384 ||  || 1 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 496385 ||  || 4 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 496386 ||  || 6 set 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 496387 ||  || 16 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 496388 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 496389 ||  || 3 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 496390 ||  || 15 set 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 496391 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FFDAB5
| 496392 ||  || 21 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 496393 ||  || 8 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 496394 ||  || 16 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 496395 ||  || 5 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 496396 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 496397 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 496398 ||  || 1 out 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 496399 ||  || 29 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 496400 ||  || 16 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|}

496401–496500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 496401 ||  || 13 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 496402 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 496403 ||  || 13 set 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 496404 ||  || 27 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 496405 ||  || 2 jun 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 496406 ||  || 13 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 496407 ||  || 13 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 496408 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 496409 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 496410 ||  || 27 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 496411 ||  || 26 out 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 496412 ||  || 17 out 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 496413 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 496414 ||  || 22 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 496415 ||  || 5 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 496416 ||  || 12 nov 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 496417 ||  || 25 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=418 bgcolor=#FFDAB5
| 496418 ||  || 9 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=419 bgcolor=#88F2FF
| 496419 ||  || 25 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 496420 ||  || 26 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 496421 ||  || 10 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 496422 ||  || 28 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 496423 ||  || 10 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 496424 ||  || 27 fev 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 496425 ||  || 19 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 496426 ||  || 29 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 496427 ||  || 23 mar 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 496428 ||  || 12 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 496429 ||  || 28 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 496430 ||  || 6 mai 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 496431 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 496432 ||  || 6 mai 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 496433 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 496434 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 496435 ||  || 1 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=436 bgcolor=#FFDAB5
| 496436 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 496437 ||  || 7 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 496438 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 496439 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 496440 ||  || 26 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 496441 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 496442 ||  || 27 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 496443 ||  || 17 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 496444 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 496445 ||  || 30 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 496446 ||  || 3 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 496447 ||  || 26 nov 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 496448 ||  || 3 jan 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 496449 ||  || 24 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 496450 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#FFDAB5
| 496451 ||  || 13 fev 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 496452 ||  || 18 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 496453 ||  || 5 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 496454 ||  || 23 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 496455 ||  || 6 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 496456 ||  || 17 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=457 bgcolor=#FFDAB5
| 496457 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 496458 ||  || 8 mar 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 496459 ||  || 26 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 496460 ||  || 11 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 496461 ||  || 24 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 496462 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 496463 ||  || 11 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 496464 ||  || 1 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 496465 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 496466 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 496467 ||  || 5 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 496468 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 496469 ||  || 24 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 496470 ||  || 12 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 496471 ||  || 28 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 496472 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 496473 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 496474 ||  || 15 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 496475 ||  || 2 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 496476 ||  || 2 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 496477 ||  || 4 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 496478 ||  || 28 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 496479 ||  || 19 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 496480 ||  || 6 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 496481 ||  || 13 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 496482 ||  || 16 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 496483 ||  || 1 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 496484 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 496485 ||  || 2 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 496486 ||  || 10 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 496487 ||  || 30 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 496488 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 496489 ||  || 1 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 496490 ||  || 5 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 496491 ||  || 7 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 496492 ||  || 14 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 496493 ||  || 11 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 496494 ||  || 24 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 496495 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 496496 ||  || 13 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 496497 ||  || 18 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 496498 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 496499 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 496500 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

496501–496600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 496501 ||  || 3 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 496502 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 496503 ||  || 24 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 496504 ||  || 21 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 496505 ||  || 1 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 496506 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 496507 ||  || 1 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 496508 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 496509 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 496510 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 496511 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 496512 ||  || 27 mar 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 496513 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 496514 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 496515 ||  || 13 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 496516 ||  || 15 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 496517 ||  || 17 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 496518 ||  || 2 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 496519 ||  || 4 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 496520 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 496521 ||  || 5 out 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 496522 ||  || 26 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 496523 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 496524 ||  || 14 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 496525 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 496526 ||  || 25 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 496527 ||  || 13 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 496528 ||  || 19 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 496529 ||  || 11 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 496530 ||  || 7 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 496531 ||  || 8 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 496532 ||  || 31 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 496533 ||  || 22 jan 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 496534 ||  || 7 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 496535 ||  || 6 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 496536 ||  || 2 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 496537 ||  || 23 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 496538 ||  || 16 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 496539 ||  || 18 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 496540 ||  || 2 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 496541 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 496542 ||  || 28 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 496543 ||  || 22 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 496544 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 496545 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 496546 ||  || 8 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 496547 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 496548 ||  || 6 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 496549 ||  || 17 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 496550 ||  || 15 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 496551 ||  || 19 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 496552 ||  || 5 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 496553 ||  || 10 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 496554 ||  || 15 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 496555 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 496556 ||  || 1 dez 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 496557 ||  || 13 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 496558 ||  || 9 ago 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 496559 ||  || 16 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 496560 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 496561 ||  || 15 mar 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 496562 ||  || 4 mar 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 496563 ||  || 11 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 496564 ||  || 19 nov 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 496565 ||  || 15 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 496566 ||  || 17 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 496567 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 496568 ||  || 16 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 496569 ||  || 14 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 496570 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 496571 ||  || 17 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 496572 ||  || 1 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 496573 ||  || 12 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 496574 ||  || 24 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 496575 ||  || 13 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 496576 ||  || 30 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 496577 ||  || 5 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 496578 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 496579 ||  || 8 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 496580 ||  || 5 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 496581 ||  || 22 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 496582 ||  || 3 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 496583 ||  || 1 set 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 496584 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 496585 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 496586 ||  || 30 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 496587 ||  || 15 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 496588 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 496589 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 496590 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 496591 ||  || 3 out 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 496592 ||  || 25 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 496593 ||  || 27 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 496594 ||  || 31 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 496595 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 496596 ||  || 22 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 496597 ||  || 26 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 496598 ||  || 6 nov 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 496599 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 496600 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

496601–496700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 496601 ||  || 17 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 496602 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 496603 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#88F2FF
| 496604 ||  || 8 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 496605 ||  || 8 mai 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 496606 ||  || 1 nov 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 496607 ||  || 11 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 496608 ||  || 13 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 496609 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 496610 ||  || 27 nov 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 496611 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 496612 ||  || 5 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 496613 ||  || 4 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 496614 ||  || 29 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 496615 ||  || 2 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 496616 ||  || 26 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 496617 ||  || 28 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=618 bgcolor=#88F2FF
| 496618 ||  || 8 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 496619 ||  || 8 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 496620 ||  || 7 ago 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 496621 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 496622 ||  || 23 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 496623 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 496624 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 496625 ||  || 6 mar 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 496626 ||  || 29 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 496627 ||  || 10 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 496628 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 496629 ||  || 24 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 496630 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 496631 ||  || 20 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 496632 ||  || 22 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 496633 ||  || 13 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 496634 ||  || 12 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 496635 ||  || 13 out 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 496636 ||  || 12 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 496637 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 496638 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 496639 ||  || 6 out 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#FFDAB5
| 496640 ||  || 12 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 496641 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 496642 ||  || 4 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 496643 ||  || 21 mar 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 496644 ||  || 4 mar 2006 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 496645 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 496646 ||  || 15 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 496647 ||  || 22 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 496648 ||  || 25 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 496649 ||  || 17 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 496650 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 496651 ||  || 15 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 496652 ||  || 6 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 496653 ||  || 22 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 496654 ||  || 29 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 496655 ||  || 6 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 496656 ||  || 25 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 496657 ||  || 15 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 496658 ||  || 30 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 496659 ||  || 20 mar 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 496660 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 496661 ||  || 7 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 496662 ||  || 28 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 496663 ||  || 4 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 496664 ||  || 10 fev 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 496665 ||  || 11 mai 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 496666 ||  || 7 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 496667 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 496668 ||  || 11 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 496669 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 496670 ||  || 2 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 496671 ||  || 14 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 496672 ||  || 2 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 496673 ||  || 22 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 496674 ||  || 14 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 496675 ||  || 5 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 496676 ||  || 13 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 496677 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 496678 ||  || 10 dez 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 496679 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 496680 ||  || 2 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 496681 ||  || 26 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 496682 ||  || 21 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 496683 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 496684 ||  || 3 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 496685 ||  || 16 nov 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 496686 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 496687 ||  || 31 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 496688 ||  || 12 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 496689 ||  || 21 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 496690 ||  || 2 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 496691 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 496692 ||  || 17 jan 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 496693 ||  || 28 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 496694 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 496695 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 496696 ||  || 28 ago 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 496697 ||  || 15 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 496698 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 496699 ||  || 11 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 496700 ||  || 17 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

496701–496800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 496701 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 496702 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 496703 ||  || 13 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 496704 ||  || 25 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 496705 ||  || 4 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 496706 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 496707 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 496708 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 496709 ||  || 27 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 496710 ||  || 14 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 496711 ||  || 3 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 496712 ||  || 27 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 496713 ||  || 1 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 496714 ||  || 11 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 496715 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 496716 ||  || 10 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 496717 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 496718 ||  || 24 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 496719 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 496720 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 496721 ||  || 2 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 496722 ||  || 30 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 496723 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 496724 ||  || 13 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 496725 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 496726 ||  || 30 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 496727 ||  || 14 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 496728 ||  || 12 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 496729 ||  || 24 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 496730 ||  || 6 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 496731 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 496732 ||  || 30 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 496733 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 496734 ||  || 4 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 496735 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 496736 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 496737 ||  || 28 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 496738 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 496739 ||  || 21 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 496740 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 496741 ||  || 20 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 496742 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 496743 ||  || 17 dez 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 496744 ||  || 13 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 496745 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 496746 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 496747 ||  || 25 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 496748 ||  || 10 jan 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 496749 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 496750 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 496751 ||  || 5 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 496752 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 496753 ||  || 1 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 496754 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 496755 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 496756 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 496757 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 496758 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 496759 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 496760 ||  || 11 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 496761 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 496762 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 496763 ||  || 31 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 496764 ||  || 4 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 496765 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 496766 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 496767 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 496768 ||  || 20 fev 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 496769 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 496770 ||  || 14 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 496771 ||  || 8 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 496772 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 496773 ||  || 8 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 496774 ||  || 10 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 496775 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 496776 ||  || 27 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 496777 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 496778 ||  || 17 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 496779 ||  || 11 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 496780 ||  || 11 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 496781 ||  || 23 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 496782 ||  || 28 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 496783 ||  || 29 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 496784 ||  || 6 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 496785 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 496786 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 496787 ||  || 20 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 496788 ||  || 18 set 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 496789 ||  || 24 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 496790 ||  || 21 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 496791 ||  || 25 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 496792 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 496793 ||  || 2 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 496794 ||  || 24 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 496795 ||  || 29 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 496796 ||  || 10 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 496797 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 496798 ||  || 14 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 496799 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 496800 ||  || 14 fev 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|}

496801–496900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 496801 ||  || 27 mar 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 496802 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 496803 ||  || 12 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 496804 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 496805 ||  || 15 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 496806 ||  || 22 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 496807 ||  || 30 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 496808 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 496809 ||  || 5 mar 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 496810 ||  || 20 jun 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#FFDAB5
| 496811 ||  || 28 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 496812 ||  || 13 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 496813 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 496814 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 496815 ||  || 18 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FFD5EA
| 496816 ||  || 27 out 1989 || Steward || D. L. Rabinowitz, J. V. Scotti || — || 
|-id=817 bgcolor=#FFD5EA
| 496817 ||  || 1 nov 1989 || Siding Spring || Q. A. Parker || — || 
|-id=818 bgcolor=#FFD5EA
| 496818 ||  || 9 set 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#FFDAB5
| 496819 ||  || 2 dez 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 496820 ||  || 27 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 496821 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 496822 ||  || 27 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 496823 ||  || 28 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 496824 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 496825 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 496826 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 496827 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 496828 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 496829 ||  || 15 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 496830 ||  || 28 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 496831 ||  || 14 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 496832 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 496833 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#FFDAB5
| 496834 ||  || 9 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 496835 ||  || 5 abr 1997 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 496836 ||  || 25 jul 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=837 bgcolor=#FFD5EA
| 496837 ||  || 21 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 496838 ||  || 24 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 496839 ||  || 26 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 496840 ||  || 25 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 496841 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 496842 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 496843 ||  || 4 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 496844 ||  || 8 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 496845 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 496846 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 496847 ||  || 14 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 496848 ||  || 1 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 496849 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 496850 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 496851 ||  || 20 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 496852 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 496853 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 496854 ||  || 6 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 496855 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 496856 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 496857 ||  || 12 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 496858 ||  || 12 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 496859 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#FFD5EA
| 496860 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#FFD5EA
| 496861 ||  || 27 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 496862 ||  || 27 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#FFDAB5
| 496863 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 496864 ||  || 5 fev 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 496865 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 496866 ||  || 5 mai 2000 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 496867 ||  || 29 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#FFDAB5
| 496868 ||  || 31 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#FFD5EA
| 496869 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 496870 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 496871 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#FFDAB5
| 496872 ||  || 22 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#FFDAB5
| 496873 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=874 bgcolor=#FFDAB5
| 496874 ||  || 5 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 496875 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 496876 ||  || 6 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 496877 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 496878 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 496879 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 496880 ||  || 4 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 496881 ||  || 10 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 496882 ||  || 24 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 496883 ||  || 22 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 496884 ||  || 2 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 496885 ||  || 23 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 496886 ||  || 27 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 496887 ||  || 29 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 496888 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 496889 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#FFDAB5
| 496890 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 496891 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 496892 ||  || 30 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 496893 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 496894 ||  || 30 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#FFDAB5
| 496895 ||  || 15 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#FFDAB5
| 496896 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#FFDAB5
| 496897 ||  || 19 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 496898 ||  || 13 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 496899 ||  || 27 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 496900 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || SKADS || — || 
|}

496901–497000 

|-bgcolor=#FFD5EA
| 496901 ||  || 16 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 496902 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 496903 ||  || 21 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 496904 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 496905 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 496906 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 496907 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 496908 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 496909 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 496910 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 496911 ||  || 16 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 496912 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 496913 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 496914 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 496915 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#FFDAB5
| 496916 ||  || 30 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 496917 ||  || 23 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 496918 ||  || 6 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 496919 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 496920 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 496921 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 496922 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 496923 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 496924 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 496925 ||  || 16 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 496926 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 496927 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 496928 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 496929 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 496930 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 496931 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 496932 ||  || 17 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 496933 ||  || 10 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 496934 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 496935 ||  || 19 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 496936 ||  || 14 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 496937 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 496938 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 496939 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 496940 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 496941 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 496942 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 496943 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 496944 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#F1F1F1
| 496945 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 496946 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 496947 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 496948 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 496949 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 496950 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 496951 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 496952 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 496953 ||  || 10 jan 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 496954 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 496955 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 496956 ||  || 11 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 496957 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 496958 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 496959 ||  || 14 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 496960 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 496961 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#FFD5EA
| 496962 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 496963 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 496964 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=965 bgcolor=#FFDAB5
| 496965 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 496966 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 496967 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 496968 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 496969 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=970 bgcolor=#FFDAB5
| 496970 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 496971 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 496972 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 496973 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 496974 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 496975 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 496976 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 496977 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 496978 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 496979 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 496980 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=981 bgcolor=#FFD5EA
| 496981 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 496982 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 496983 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 496984 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 496985 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 496986 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 496987 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 496988 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 496989 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 496990 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 496991 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 496992 ||  || 5 set 2002 || Haleakala || NEAT || Juno || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 496993 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 496994 ||  || 13 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 496995 ||  || 9 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 496996 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 496997 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 496998 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 496999 ||  || 6 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 497000 ||  || 29 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (495001)–(500000) (IAU Minor Planet Center)

496